Skok w dal mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie miejscowym (WET).

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 8,15 m (uzyskane w okresie od 1 października 2016 do 23 lipca 2017).

Rezultaty

Eliminacje 
Awans uzyskali zawodnicy, którzy skoczyli co najmniej 8,05 m (Q) oraz zawodnicy, którzy nie uzyskali tej odległości, ale znaleźli się w gronie 12 najlepszych zawodników (q).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Skok w dal mężczyzn